Muziek
 Panagia (Micus) - album van Stephan Micus
 Panagia Mou, Panagia Mou - lied van Mariza Koch

Kloosters op Cyprus
 Panagia Chrysorrogiatissaklooster
 Panagia Eleousaklooster
 Panagia Sfalaniotissaklooster
 Panagio tou Kykko klooster, beter bekend als Kykkosklooster)
 Panagidia Galaktotrofousaklooster
 Panagia Kanakariakerk
 Panagia Apsinthiotissa

Geografie
 Panagia Trikalon - plaats in Griekenland
 Panagia (Chalkidiki) - voormalige gemeente in Griekenland
 Kyra Panagia - Grieks eiland
 Panagia (eiland) - Grieks eiland

Overig
 Panagia (titel van Maria) - titel van Maria in gebruik bij de Oosters-orthodoxe kerken